Spin-Trilogie steht für:
 eine Science-Fiction-Romanreihe von Robert Charles Wilson, beginnend mit dem Roman Spin (2005)
 eine Science-Fiction-Romanreihe von Andrew Bannister, beginnend mit dem Roman Die Maschine (Roman) (Originaltitel: Creation Machine) (2016)